

Patronymes 

 Armand Fresneau (1823-1900), homme politique français.
 François Fresneau de La Gataudière, ingénieur du roi du .
 Jean Fresneau, compositeur français de la fin du .

Voir aussi 
 Fresneaux, ancienne commune française de l'Oise, aujourd'hui rattachée à Bucamps.
 Fresneaux-Montchevreuil, commune française de l'Orne